Okręty US Navy o nazwie USS "Ponce"
 Pierwszy  był jednostką pływającą, której wcielenie do służby było przynajmniej rozważane przez US Navy. Nie ma dalszych informacji o tej jednostce.
 Drugi  jest jednostką desantową. W służbie od 1971.

Ponce